Dit is een lijst van planetoïden 109801-109900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109801 - || 2001 RE94 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109802 - || 2001 RU94 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109803 - || 2001 RE95 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109804 - || 2001 RU95 || 11 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109805 - || 2001 RW100 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109806 - || 2001 RW101 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109807 - || 2001 RG102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109808 - || 2001 RL102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109809 - || 2001 RT102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109810 - || 2001 RZ102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109811 - || 2001 RN103 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109812 - || 2001 RO103 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109813 - || 2001 RP104 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109814 - || 2001 RU105 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109815 - || 2001 RY105 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109816 - || 2001 RN106 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109817 - || 2001 RS106 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109818 - || 2001 RM107 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109819 - || 2001 RO107 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109820 - || 2001 RL109 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109821 - || 2001 RN109 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109822 - || 2001 RC111 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109823 - || 2001 RG111 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109824 - || 2001 RC114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109825 - || 2001 RG114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109826 - || 2001 RQ114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109827 - || 2001 RW114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109828 - || 2001 RR116 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109829 - || 2001 RK118 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109830 - || 2001 RZ118 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109831 - || 2001 RX119 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109832 - || 2001 RY119 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109833 - || 2001 RM121 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109834 - || 2001 RC122 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109835 - || 2001 RJ123 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109836 - || 2001 RQ123 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109837 - || 2001 RD124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109838 - || 2001 RN124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109839 - || 2001 RQ124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109840 - || 2001 RV124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109841 - || 2001 RH125 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109842 - || 2001 RS125 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109843 - || 2001 RP126 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109844 - || 2001 RN127 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109845 - || 2001 RZ127 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109846 - || 2001 RY128 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109847 - || 2001 RQ129 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109848 - || 2001 RS129 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109849 - || 2001 RZ130 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109850 - || 2001 RO131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109851 - || 2001 RG132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109852 - || 2001 RR132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109853 - || 2001 RJ133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109854 - || 2001 RZ133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109855 - || 2001 RU134 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109856 - || 2001 RZ134 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109857 - || 2001 RK136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109858 - || 2001 RS136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109859 - || 2001 RB137 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109860 - || 2001 RW139 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109861 - || 2001 RC140 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109862 - || 2001 RR142 || 11 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109863 - || 2001 RU142 || 11 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109864 - || 2001 RD143 || 15 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109865 - || 2001 RY144 || 6 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109866 - || 2001 RS146 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109867 - || 2001 RA147 || 9 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109868 - || 2001 RS147 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109869 - || 2001 RH149 || 10 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109870 - || 2001 RS149 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109871 - || 2001 RD151 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109872 - || 2001 RL151 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109873 - || 2001 RA152 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109874 - || 2001 RX153 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109875 - || 2001 RZ153 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109876 - || 2001 RT154 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109877 - || 2001 RZ154 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109878 - || 2001 SG || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (109879) Letelier || 2001 SL || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109880 - || 2001 SZ || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109881 - || 2001 SE1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109882 - || 2001 SM2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109883 - || 2001 SC4 || 18 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109884 - || 2001 SO7 || 18 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109885 - || 2001 SP8 || 18 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109886 - || 2001 SX8 || 19 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109887 - || 2001 SW9 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109888 - || 2001 SY9 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109889 - || 2001 SB10 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109890 - || 2001 SF10 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109891 - || 2001 SU10 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109892 - || 2001 SZ10 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109893 - || 2001 ST12 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109894 - || 2001 SC16 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109895 - || 2001 SC18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109896 - || 2001 SD18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109897 - || 2001 SZ18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109898 - || 2001 SE20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109899 - || 2001 SG20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109900 - || 2001 SS20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten